The Things We Carry – album degli Have Heart del 2006
 The Things We Carry – film del 2009 diretto da Ian McCrudden